Календа́рь:
 Календарь — система счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности видимых движений небесных тел.
 Календарь (печатное издание) — справочное издание, содержащее последовательный перечень чисел, дней недели, месяцев года часто с указанием других сведений и иллюстрациями.
 Календарь (фильм) — фильм режиссёра Атома Эгояна 1993 года.